

Patronyme
 Hector Depasse, (1842-1911), fut un homme politique français.
 Émile Toussaint Dépasse, (1804-1880), fut un homme politique français.
 Brice Depasse, (1962-), un journaliste, animateur de radio, animateur de télévision, producteur de programmes et auteur belge.
 Olivier Masset-Depasse, (1971- ), est un cinéaste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme